

Patronyme 

 Betty Nippi-Albright (19?-), femme politique provinciale canadienne ;
 Chris Albright (né en 1979), footballeur américain ;
 David Albright (1948-), écrivain, diplomate et scientifique américain ;
Gary Albright (1963-2000), lutteur et catcheur américain ;
 Gerald Albright (né en 1957), saxophoniste de jazz américain ;
 Hardie Albright (1903-1975), acteur américain ;
 Horace M. Albright (1890-1987), conservationniste américain ;
 Ivan Albright (1897-1983), peintre américain ;
 Lola Albright (1925-2017), actrice américaine ;
 Madeleine Albright (1937-2022), diplomate américaine ;
 Tenley Albright (née en 1935), patineuse artistique américaine ;
 Wally Albright (1925-1999), acteur américain ;
  (1944-1998), musicien, compositeur ;
 William Foxwell Albright (1891-1971), archéologue américain.

Toponyme 

 Albright, ville de Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Ostéodystrophie héréditaire d'Albright
 Albright Visitor Center